Појам Александар од Хесена и Рајне може да се односи на:

 Александар од Хесена и Рајне (1823—1888)
 Александар од Хесена и Рајне (1933—1937)